Йотов може да се отнася за:
 Валентин Йотов (р. 1988) – български шахматист
 Велко Йотов (р. 1970) – български футболист
 Гоно Йотов (1880-1911) – гръцки капитан
 Ивайло Йотов – няколко души с това име
 Йордан Йотов (1920-2012) – български политик
 Йото Йотов (р. 1969) – български и хърватски щангист
 Петко Йотов (1947-2009) – военен историк